

Miejscowości i ich części w Polsce 
 ; Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Stara Piła – część miasta Rumia
 Stara Piła – osada w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo